Papu puede referirse a:

 Padre

 Alejandro Darío Gómez, futbolista argentino nacido en 1988 que juega de delantero en el Atalanta.

 Giorgi Papunashvili, futbolista georgiano nacido en 1995 que juega de extremo derecho en el Real Zaragoza y en la Selección de fútbol de Georgia.
 Papu2007, nacido el 3 de diciembre del 2007.